gromada Rokietnica (powiat jarosławski)
 gromada Rokietnica (powiat poznański)

Zobacz też: Gromada Rokitnica